Дэвид Берман: Берман, Дэвид (1903—1957) — американский гангстер.
 Берман, Дэвид (1967—2019) — американский музыкант.